USS Atlanta ha sido el nombre utilizado por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Atlanta, Georgia.

El  fue un ironclad de la armada de los Estados Confederados de América convertido en buque antibloqueo con el nombre CSS Atlanta; fue capturado en 1863. 

El  fue un crucero protegido botado en 1884.

El , de la clase Atlanta, fue un crucero antiaéreo (rediseñado posteriormente como crucero ligero); fue dado de alta en 1941 y hundido en la batalla naval de Guadalcanal en noviembre de 1942.

El  fue un crucero ligero dado de alta en 1944, que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y que en los años 60 fue usado como objetivo para prácticas de tiro.

El  fue submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles, dado de alta en 1982 y de baja en 1999.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos